Hum může označovat:

Území 
 Zahumlje případně Hum – středověké označení území zhruba na rozloze současné Hercegoviny (ještě před založením města Herceg Novi), právě proto jsou tyto názvy v oblasti jižní Bosny a Hercegoviny a Chorvatska rozšířené.

Osobnost 

 Christopher Hum – britský diplomat

Sídlo 
 Hum (Chorvatsko) – vesnice v Istrijské župě v Chorvatsku, součást města Buzet
 Hum (Slovinsko) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Brda
 Hum (Bugojno) – vesnice na území opčiny města Bugojno v Bosně a Hercegovině
 Hum (Foča) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást opčiny města Foča
 Hum (Niš) – vesnice v Srbsku, část opčiny Crveni Krst na okraji města Niš
 Hum (Trebinje) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást opčiny města Trebinje
 Hum (Voćin) – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Voćin ve Viroviticko-podrávské župě
 Hum Bistrički – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Marija Bistrica v Krapinsko-zagorské župě
 Hum Košnički – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Desinić v Krapinsko-zagorské župě
 Hum pri Ormožu – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Ormož
 Hum Stubički – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Gornja Stubica v Krapinsko-zagorské župě
 Hum Varoš – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Voćin ve Viroviticko-podrávské župě
 Hum Zabočki – vesnice v Chorvatsku, součást města Zabok v Krapinsko-zagorské župě
 Hum na Sutli – opčina v Chorvatsku v Krapinsko-zagorské župě
 Breznički Hum – opčina v Chorvatsku ve Varaždinské župě

Kopec 
 Hum (Lastovo) – kopec na ostrově Lastovo v Chorvatsku
 Hum (Mostar) – kopec nad městem Mostar v Bosně a Hercegovině
 Hum (Vis) – kopec na ostrově Vis v Chorvatsku
Hum (Pešter) – kopec na planině Pešter na hranici mezi Srbskem a Černou Horou

Ostrov 

 Hum – ostrov v souostroví Williama Scoresbyho v zátoce Williama Scoresbyho  u pobřeží Antarktidy

Geomorfologický tvar 

Hum (geomorfologie) – geomorfologický skalní tvar, skalnatý vápencový pahorek, vyskytuje se v krasových oblastech na jihu Evropy